Анизи-ле-Шато:

 Анизи-ле-Шато — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. 
 Анизи-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент кантона — Эна.